Wölfershausen (Hessen), een Ortsteil van de gemeente Heringen in de Duitse deelstaat Hessen
Wölfershausen (Thüringen), een Ortsteil van de gemeente Grabfeld in de Duitse deelstaat Thüringen